Dietrichstein steht für:
 Dietrichstein (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft in der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten
 Dietrichstein (Adelsgeschlecht) aus Kärnten
 Burg Dietrichstein, Schloss im Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Dietrichstein ist der Familienname von folgender Personen:
 Adam von Dietrichstein (1527–1590), österreichischer Adeliger und Diplomat im Dienst des Hauses Habsburg
 Andreas Jakob von Dietrichstein (1689–1753), Erzbischof von Salzburg
 Edgar Dietrichstein, österreichischer Eishockeytrainer 
 Egon Dietrichstein (1889–1937), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Ferdinand Joseph von Dietrichstein (1636–1698), österreichischer Minister

 Gundakar von Dietrichstein (1623–1690), österreichischer Adliger, Reichshofrat, Oberstkämmerer und Oberststallmeister
 Jacques Dietrichstein (1906–1998), österreichischer Eishockeyspieler
 Karl Johann von Dietrichstein (1728–1808), Staatsmann, außerordentlicher Gesandte und bevollmächtigter Minister in Kopenhagen, 7. Fürst von Dietrichstein
 Karl Maximilian von Dietrichstein (1702–1784), österreichischer Staatsmann und Reichsfürst
 Maximilian von Dietrichstein (1596–1655), österreichischer Diplomat
 Moritz von Dietrichstein (1775–1864), österreichischer Adliger und Mäzen, Hofbeamter
 Moritz II. von Dietrichstein-Proskau-Leslie (1801–1852), österreichischer Diplomat 
 Pankraz von Dietrichstein (1446–1508), Landrichter im Schloss Wolfsberg
 Siegmund von Dietrichstein (1484–1533), österreichischer Offizier und Gefolgsmann Kaiser Maximilians I.
 Sigmund Helfried von Dietrichstein (1635–1698), österreichischer Adliger und Politiker
 Walter Franz Xaver Anton von Dietrichstein (1664–1738), böhmischer Adliger, Wirklicher Geheimer Rath und Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies

Siehe auch:
 Palais Dietrichstein
 Dietrichstein-Nikolsburg (Begriffsklärung)
 Binger Inschrift, auch Diederih-Stein genannt (Grabstein des Dietrich)
 Diederichsstein